Мише́ль Гримо́ () — коллективный псевдоним супругов-писателей  (1937—2011) и Жан-Луи Фреса (1946—2011). Псевдоним Мишель Гримо был придуман по требованию издателя первой книги французских супругов-соавторов — научно-фантастического романа о доисторических временах «Рор непобедимый» (1971). Издатель отказался печатать на обложке романа два неизвестных читающей публике имени — так родился псевдоним, состоящий из двух слов: Мишель (второе имя Марсель Перрио) и Гримо (название французской коммуны, в которой решили поселиться супруги).

Творческая карьера 
С 1968 года французские авторы начали совместное творчество в Париже: под коллективным псевдонимом опубликовано около 40 романов для юношества, включая научную фантастику и один детектив. Наиболее известное во Франции произведение — роман «Тиран Аксилан» (, 1982) — стало обладателем премии «Гран-при французской научной фантастики» () в номинации «лучший роман для подростков».

На русский язык переведены романы:
 Город лишённый солнца, 1973 (переводчик А. Григорьев) — роман вошёл в антологию «Недетские игры» : Мир, 1986 — с. 337—503
 Люди моря, 1986

Библиография

Романы 
 Malakansâr ou l'éternité des pierres, Denoël, 1980
 La dame de cuir, Denoël, 1981
 L’Arbre d’Or, Denoël, 1983
 42, rue Saint-Sauveur, Liana Lévi, 1986
 Un cave dans le charbon, Liana Lévi, 2006 (переиздано: 42, rue Saint-Sauveur)

Произведения для юношества 
 Rhôor, Alsatia, 1970
 Amaury, chevalier cathare, Robert Laffont, 1971
 Les pirates de Bornéo, Rageot, 1972
 La ville sans soleil, Robert Laffont, 1973
 La terre des autres, Rageot, 1973
 Le Peuple de la Mer, Rageot, 1974
 Pourquoi partir ?, Rageot, 1974
 Des hommes traqués, Robert Laffont, 1975
 Soleil à crédit, Rageot, 1975
 Une chasse en été, GP, 1976
 Les insoumis de Terre-Neuve, GP, 1976
 Les esclaves de la joie, Duculot, 1977
 L'île sur l’Océan-Nuit, Robert Laffont, 1978
 Les vacances de Madame Nuit, Rageot, 1978
 Le grand voyage d’Alexandre Tolpe, Rageot, illustrations Alain Millerand, 1979
 Le temps des gueux, Duculot, 1980
 Les contes de la Ficelle, Rageot, 1982 — премировано .
 Le tyran d’Axilane, Gallimard, 1982 — премировано .
 Le jour du Gombo, La Farandole, 1982
 Le paradis des autres, Rageot, 1983 (переиздано: La terre des autres)
 Les Pataplafs, La Farandole, 1985
 L’enfant de la mer, Bayard, 1986
 Le Passe-Monde, La Farandole, 1986 — премировано .
 Le coffre magique, Bayard, 1989
 Coup de cœur, Duculot, 1992
 L’assassin crève l'écran, Rageot, 1992
 Père Loup, Flammarion, 1993
 Un milliard de trop, Hachette, 1993
 Les aventures de la Ficelle, Flammarion, 1993 (переиздано: Contes de la Ficelle)
 Le fantôme des Cassegrain, Hachette, 1994
 Règlement de comptes en morte-saison, Rageot, 1994
 Drôles de vacances pour l’inspecteur, Rageot, 1996
 Le meilleur détective du monde, Gallimard, 1997
 L’inconnu dans le frigo, Flammarion, 1997
 Chapeau les tueurs !, Rageot, 1997
 La ville hors du temps, Gallimard, 1999
 Les larmes de la terre, Actes Sud, 2000 (переиздано: Des hommes traqués).
 Le violon maudit Le violon maudit 2 LA VEANGENCE D ADELE, Gallimard, 2000
 Une ombre sur le toit, Rageot, 2002
 Cache-cache mortel, Gallimard, 2003
 Le Recruteur, Mijade, 2010 (переиздано: Temps des gueux'').

Примечания

Ссылки 
 Pages retrouvées, paroles croisées (официальный блог) 
 Charte des auteurs/illustrateurs de jeunesse 

Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Писатели-фантасты Франции
Детские писатели Франции
Литераторы, известные под псевдонимами
Коллективные псевдонимы